Katechismen Luthers bezeichnet:

 Der Große Katechismus des Martin Luther 
 Der Kleine Katechismus des Martin Luther